Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1981 se dispute du 23 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 1981)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 1981 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1981
Sydney
Tennis en Australie en 1981
Tennis en novembre 1981